Horní Grunt může být dřívější název pro:

 Horní Podluží, obec v okrese Děčín
 Horní Údolí, osada města Zlaté Hory v okrese Jeseník
 Horní Žleb, místní část Děčína v okrese Děčín
 dřívější název lokality Horní Žlíbek v obci Brzice v okrese Náchod